Europamästerskapet i landhockey för herrar 2009 var den tolfte upplagan av Europamästerskapet i landhockey. Turneringen spelades i Amsterdam i Nederländerna och vanns av England.

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Grupp C
Resultaten från gruppspelet är skrivit i kursiv stil.

Spel om första- till fjärdeplats

Slutställning
Matcher som avgjorts under förlängning räknas som vinst eller förlust. Matcher som avgjorts under straffläggning räknas som oavgjort.

Polen och Österrike flyttades ner och ersattes av Irland och Ryssland till EM 2011.

Källor
Todor66.com. Arkiverad 6 december 2017.

2009
2009 i Nederländerna
Internationella sportevenemang i Nederländerna
Sportevenemang i Amsterdam
Landhockey i Nederländerna
Sportåret 2009
Amsterdam under 2000-talet